Destruction – gruppo musicale tedesco
 Destruction – EP dei Destruction del 1994
 Destruction – film muto del 1915 diretto da Will S. Davis